Funt kan avse:

 Dopfunt – behållare avsedd för dopvatten
 Funt (massenhet) – en äldre rysk viktenhet